

Богорово () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Сілістра.
 Богорово () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Стралджа.